На́ргин может означать:
 Наргин — старое название острова Бёюк-Зиря в Каспийском море.
 Наргин — старое название острова Найссаар в Балтийском море.